Марк Ю́ний Сила́н () — традиционное мужское имя в ветви Силанов древнеримского плебейского рода Юниев. Известны следующие персоны под этим именем:

 Марк Юний Силан — претор 212 года до н. э.;
 Марк Юний Силан — префект союзников в 196 году до н. э., предполагаемый сын предыдущего;
 Марк Юний Силан — консул 109 года до н. э., занимавший не позднее 112 года до н. э. должность претора, проконсул Трансальпийской Галлии 108 года до н. э.;
 Марк Юний Силан (Мурена) — квестор 84 года до н. э., проквестор в Азии в 83—82 годах до н. э., проконсул Азии в 76 году до н. э.;
 Марк Юний Силан — легат Гая Юлия Цезаря в 53 году до н. э.;
 Марк Юний Силан — ординарный консул 25 года до н. э., патриций с 29 года до н. э.;
 Марк Юний Силан;
 Марк Юний Силан — консул-суффект 15 года;
 Марк Юний Силан — ординарный консул 19 года;
 Марк Юний Силан — ординарный консул 46 года;
 Марк Юний Силан.